Бетанкурия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Фуэртевентура. Занимает площадь 103,64 км². Население — 823 человека (на 2010 год).

История 
Город основан в 1404 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Universidad sobre Betancuria

Муниципалитеты Лас-Пальмаса